

Sigle 
 Yeshiva University – università statunitense

Codici 
 YU – vecchio codice ISO 3166-1 alpha-2 della Repubblica Federale di Jugoslavia

Geografia 
 Yu – fiume cinese

Informatica 
 .yu – dominio di primo livello della Repubblica Federale di Jugoslavia

Persone 

 Yu (vero nome Dirk Hannes De Buhr) – nome d'arte del chitarrista dei Cinema Bizarre
 Yu – chitarrista dei Dazzle Vision
 Yǔ – sovrano cinese della dinastia Xia
 Miri Yū (1968) – scrittrice sudcoreana
 Yu Jian (1954) – poeta, critico letterario e regista cinese
 Yū Kobayashi (1987) – calciatore giapponese
 Yū Kobayashi (1982) – doppiatrice giapponese

Altro 
 Yu – nome inglese per la lettera dell'alfabeto cirillico Ю
 Yu – kana giapponese
 Yu – personaggio dell'universo immaginario di Stargate SG-1

Pagine correlate 
 Yu Yang